Кроуфут (гора)
 Кроуфут (ледник)